Ел Басуче има више значења:

 Ел Басуче (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Басуче (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Басуче (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику